Чемпионат СССР по спидвею на длинном треке — ежегодное соревнование в СССР. В 1992 г. чемпионат имел статус Чемпионата СНГ. Наиболее титулованный участник — Владимир Клычков, обладатель 3 золотых, 3 серебряных и 3 бронзовых медалей.

Призёры

Личное первенство

Командное первенство

Медальный зачёт личного первенства

Примечания 

Спидвей на длинном треке